Oporów (gemeente), een Poolse gemeente in de woiwodschap Łódź
Oporów (Łódź), een plaats in deze gemeente